Ted Knight – attore statunitense
Ted Knight – politico britannico
Ted Knight – personaggio dei fumetti DC Comics